Uri steht für:

 Kanton Uri, deutschsprachiger Kanton der Schweiz
 Uri (Jammu und Kashmir), Ort in Jammu und Kashmir, Indien
 Uri (Sardinien), Gemeinde in der Provinz Sassari auf der Insel Sardinien, Italien
 Uri (Russland), Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Uri (Sudan), mittelalterliche Ruinenstadt in Darfur, Sudan
 Uri (Malakula), Insel in Malampa, Vanuatu
 Uri, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Góry (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Uri-Partei, Kurzform von Yeollin-uri-Partei, von 2003 bis 2007 Partei des ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun in Südkorea
 Uri (Torwächter), einer der jüdischen Rückkehrer aus Babylon, der seine ausländische Frau auf Geheiß Esras verstoßen musste (Esra 10,24)
 Uri (Vorname), männlicher Vorname
 Uri (Schiff), nach dem Kanton benanntes Schiff auf dem Vierwaldstättersee, Schweiz
 Uri (Fahrzeugmarke), Fahrzeugmarke aus Namibia, später Südafrika

Familiennamen:

 Helene Uri (* 1964), norwegische Autorin und Sprachwissenschaftlerin
 Ludwig Müller-Uri (1811–1888), deutscher Glasbläser
 Pierre Uri (1911–1992), französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Richard Müller-Uri (1859–1929), deutscher Glasbläser und Unternehmer

 	
URI steht als Abkürzung für:
 Uniform Resource Identifier, Identifikator für Ressourcen im Internet
 United Religions Initiative, Internationale interreligiöse Organisation
 University of Rhode Island in Kingston, Rhode Island, USA
 Upper Respiratory [tract] Infections, umgangssprachlich für Erkältung (common cold)

Technischen Umgangssprache:

 Ohmsches Gesetz, das die Abhängigkeit von Spannung U, Widerstand R und Stromstärke I beschreibt

Siehe auch:

 Müller-Uri
 Urie
Ury
 Uhry

URI